ZHB steht für
Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern
Abkürzung